In the last waking moments (album), album van Edison's Children
In the last waking moments (single), single van Edison's Children